Артур Артаваздович Тарханян (; 23 февраля 1932, Ереван — 6 апреля 2006, там же) — советский и армянский архитектор. Народный архитектор Армянской ССР (1987).

Биография 
Артур Тарханян — является одним из выдающихся зодчих Армении, внесших большой вклад в современную армянскую архитектуру. Он был счастливым архитектором: прошёл сложный творческий путь, был любим, стал учителем не одного поколения архитекторов. Ему довелось воплотить свои идеи, увидеть свои произведения осуществленными, и он мог ими гордиться. Ещё студентом Артур Тарханян был привлечен академиком Самвелом Сафаряном к творческой разработке проекта главного корпуса здания Академии наук Армянской ССР. Затем уже под эгидой института «Армгоспроект», куда он поступил на работу, Артур Артаваздович стал победителем нескольких республиканских и международных архитектурных конкурсов, затем долгие годы руководил мастерской типового проектирования. Творчество своё он совмещал с преподавательской деятельностью, долгие годы руководя дипломными проектами выпускников архитектурного факультета ЕрАСИ. В середине 1980-х годов он занял руководящую должность заместителя председателя Госстроя Армении, где ему наряду с решением насущных градостроительных проблем довелось также руководить государственной комиссией по организации помощи жертвам чернобыльской катастрофы. После поездок в Чернобыль у Артура Тарханяна ухудшилось здоровье. В 1987 году он перенес тяжелый инсульт, после которого фактически перестал заниматься проектной деятельностью.

В 2007 году архитектурный факультет ЕрАСИ учредил премию им. А. Тарханяна лучшим студентам-архитекторам.

Работы 
 Жилой дом Академии наук в Ереване, 1957. Соавтор: С. Хачикян.
 Проект нового города Абовяна, 1960. Соавторы: С. Хачикян, Г. Погосян, Л. Черкезян.
 Кинотеатр «Россия» (позднее «Айрарат») в Ереване, 1964. Соавторы: С. Хачикян, Г. Погосян.
 Мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года, 1967. Соавтор: С. Калашян.
 Аэропорт Звартноц, 1980. Соавторы: С. Хачикян, Л. Черкезян, Ж. Шехлян, А.Тигранян, А. Месчян.
 Дом молодёжи в Ереване, 1981 (снесен в 2006 году) Соавторы: Г. Погосян, С. Хачикян, М. Закарян.
 Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна, 1983. Соавторы: С. Хачикян, Г. Погосян, Г. Мушегян.
 Памятник Мартиросу Сарьяну в Ереване, 1986. Скульптор: Левон Токмаджян.
 Проект застройки микрорайона Эребуни-3 в Ереване.
 Ереванский квартал нового города Славутич, 1986—1987. Соавторы: Л. Хачатрян, С. Лазарян, Л. Саркисян и др.

Награды 
 Заслуженный архитектор Армянской ССР (1972).
 Народный архитектор Армянской ССР (01.10.1987).
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль Анании Ширакаци (2000).
 Государственная премия СССР (1987) — за архитектуру Спортивно-концертного комплекса в Ереване.
 Государственная премия Армянской ССР (1985) — за архитектуру аэропорта «Звартноц» в Ереване.
 Премия Ленинского комсомола (1981) — за архитектуру Дома молодёжи в Ереване.
 Премия Совета Министров СССР (1979) — за архитектуру Кинотеатр «Россия» в Ереване.
 Золотая медаль ВДНХ СССР.
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Армянской ССР (1987).
 Золотая медаль имени Таманяна (2006).
 Лауреат Всесоюзных смотров творчества молодых архитекторов (1962, 1968).
 Лауреат Всесоюзного смотра достижений советской архитектуры за 1973—1977 годы.
 Лауреат Всесоюзного смотра «Лучшая постройка года» (1982).
 Лауреат Всесоюзного смотра «Лучшее произведение года» (1985).

Галерея

Примечания

Ссылки 

Архитекторы Армении
Архитекторы СССР
Родившиеся в 1932 году
Умершие в 2006 году
Члены Союза архитекторов СССР
Выпускники Национального политехнического университета Армении